Wschód (astronomia) - pojęcie astronomiczne oznaczające, pojawienie się ciała niebieskiego nad horyzontem.
 Wschód (strona świata) - jeden z czterech podstawowych kierunków geograficznych, oznaczany E, wskazujący w przybliżeniu kierunek, gdzie Słońce pojawia się nad horyzontem.